

Patronyme
 Lucien Spronck, (1939-1989), fut un footballeur belge.
 Maurice Spronck, (1861-1921), fut un homme politique français.

Homonymie
Homonymie de patronyme